1. Winnikowo oder Perwoje Winnikowo () ist ein Dorf (selo) in der Oblast Kursk in Russland. Es gehört zum Rajon Kursk und ist Sitz der Landgemeinde (selskoje posselenije) Winnikowski selsowjet.

Geographie 
Der Ort liegt gut 14 km Luftlinie nordöstlich des Oblastverwaltungszentrums Kursk im südwestlichen Teil der Mittelrussischen Platte, 113 km vor Grenze zwischen Russland und der Ukraine, am Fluss Winogrobl (linker Nebenfluss des Tuskar im Becken des Seim).

Klima 
Das Klima im Ort ist wie im Rest des Rajons kalt und gemäßigt. Es gibt während des Jahres eine erhebliche Niederschlagsmenge. Dfb lautet die Klassifikation des Klimas nach Köppen und Geiger.

Bevölkerungsentwicklung 

Anmerkung: Volkszählungsdaten

Verkehr 
1. Winnikowo liegt 10,5 km vor Fernstraße föderaler Bedeutung R-298 (Kursk – Woronesch – R22 Kaspi; ein Teil der Europastraße E38), 3 km vor Straße regionaler Bedeutung 38K-016 (Kursk – Kastornoje), an den Straßen interkommunaler Bedeutung 38N-317 (38K-016 – 1. Winnikowo – Lipowez, mit Auffahrt nach Malinowy) und 38N-041 (1. Winnikowo – Wodjanoje), 3,5 km vom nächsten Bahnhof Otreschkowo (Eisenbahnstrecke Kursk – 146 km) entfernt.

Der Ort liegt 128 km vom internationalen Flughafen von Belgorod entfernt.

Einzelnachweise 

1. Winnikowo